Le sigle UEH peut désigner :
 l'université d'État d'Haïti
 l'université d'été homosexuelle de Marseille